Борис Копитович (; 17 сентября 1994, Подгорица, СРЮ) — черногорский футболист, защитник сербской Войводины.

Карьера 
Борис является воспитанником столичной «Будучност». В основном составе дебютировал 1 сентября 2012 года в гостевом матче против «Младости». В своём первом сезоне Копитович сыграл в 12 матчах. 30 мая 2015 года забил свой первый и единственный мяч за «Будучност», поразив ворота «Зеты» на 67-й минуте.

30 июля 2015 года переместился в Израиль и стал игроком клуба «Хапоэль» (Акко). Дебютировал 22 августа. В течение сезона выходил на поле практически в каждом матче чемпионата. Забил 3 гола за израильский клуб.

1 июля 2016 года вернулся в Черногорию и присоединился к текущему чемпиону страны — «Младости». В середине июля сыграл в матчах в квалификации Лиги чемпионов против болгарского «Лудогорца».

Борис ранее выступал за юношеские сборные Черногории до 17 и до 19 лет. С 2014 года — игрок молодёжной сборной.

Достижения 
 Вице-чемпион Черногории: 2012/13
 Обладатель Кубка Черногории: 2012/13

Ссылки 
 Профиль на сайте футбольного союза Черногории

Футболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Черногории по футболу
Игроки ФК «Будучност» Подгорица
Игроки ФК «Хапоэль» Акко
Игроки ФК «Титоград»
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Воеводина»